L'Open international de squash de Nantes masculin 2017 est l'édition masculine 2017 de l'Open international de Nantes de squash organisée par l'Association professionnelle de squash (PSA).

La compétition se déroule aux nefs qui abritent les Machines de l'île à Nantes du 6 au . Le Français Grégoire Marche, tête de série , remporte le tournoi pour la troisième fois face au Suisse Nicolas Müller en finale.

Dotation et points pour le classement PSA 
En 2017, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableaux et résultats

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open international de squash de Nantes féminin 2017
 Open international de squash de Nantes
 Saison 2017-2018 de la PSA

Liens externes 
 Site officiel de l'Open international de Squash de Nantes
 Page PSA

Masculin 2017
Squash en 2017
Sport en France en septembre 2017